Menton reprezintă:

 un alt nume pentru bărbie;
 un oraș din sud-estul Franței.